Sudan peut se référer à  :

 Gabriel Sudan, un mathématicien roumain
 Madhu Sudan, chercheur en informatique théorique
 Sudan, un rhinocéros blanc du Nord
 Soudan, en anglais,
 Sudan, divers colorants,
 Sudan Airways
 Fonction de Sudan
 Sudan, ville située dans le Texas
 Steam Ship Sudan, un bateau à vapeur égyptien

Homonymie de patronyme